Ти́льберг — фамилия. Известные носители:

 Тильберг, Маргарета (род. 1960) — шведский искусствовед.
 Тильберг, Иван Христофорович (также Янис Тильбергс, 1880—1972) — латвийский и советский художник.